

Música 
 Kiss — banda norte-americana
 Kiss (grupo sul-coreano) — trio feminino 
Kiss (álbum de Carly Rae Jepsen)

Outros 
 Princípio KISS — utilizado no desenvolvimento de programas de computador
 Kiss FM — emissora de rádio brasileira
 Kiss cam — câmera
 Incêndio na boate Kiss — incêndio em 2013 em Santa Maria, Rio Grande do Sul

Desambiguações de música
Desambiguações de rádio